La Paz har flere betydninger:

 La Paz – den administrative hovedstad i Bolivia.
 La Paz (departement) - et departement i Bolivia
 La Paz County – et amerikansk county i Arizona.
 La Paz, Estado de Mexico – en mexicansk kommune i den mexicanske delstat Mexico.
 La Paz, Baja California Sur – en by i den mexicanske delstat Baja California Sur.
 La Paz, Honduras - en by i Honduras
 La Paz (department i Honduras) - et departement i Honduras